Ел Тобосо има више значења:

 Ел Тобосо (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Тобосо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тобосо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику